Albright (West Virginia), plaats in de Verenigde Staten

Personen:
 Brent Albright (1978), Amerikaans professioneel worstelaar
 Chris Albright (1979), Amerikaans voetballer
 Madeleine Albright (1937-2022), Amerikaans politica
 Tenley Albright (1935), Amerikaans kunstrijdster

Overig:
 Albright-Knox Art Gallery, museum in de Amerikaanse staat New York